Владимир Михайлович Кацуба (; 14 июля 1957, с. Березовка, Брянская область) — Народный депутат Украины, член депутатской группы «Возрождение» , бывший председатель Дергачевской райгосадминистрации, бывший военнослужащий — замполит транспортной авиации ВС СССР, подполковник запаса (прослужил 15 лет в Советской армии). Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Образование 
1976 г. — Харьковский автодорожный техникум, специальность — техник-строитель.
1979 г. — Харьковское высшее военно-авиационное училище связи, специальность — инженер-связист.
1981—1987 гг. — учился в Харьковском государственном университете имени М. Горького. Получил диплом преподавателя по истории обществоведения.

Трудовая деятельность 
1976 г. — мастер по строительству и эксплуатации дорог Дергачевского железной Харьковской области.
1976—1991 гг. — служба в армии. Замполит в транспортной авиации ВС СССР.
1992—1993 гг. — заместитель председателя кооператива «Полюс» г. Харьков.
1993—1995 гг. — коммерческий директор АОЗТ «ГЕЯ» г. Харьков.
1995—1997 гг. — коммерческий директор ЗАО «Трансэнерго» г. Кривой Рог, Днепропетровская область.
1997—2001 гг. — заместитель председателя ООО «Возрождение», г. Харьков.
В 1998 и 2002 годах — руководитель избирательного штаба Василия Салыгина.
2001 — заместитель директора малого предприятия «Радуга» г. Харьков.
2001—2006 гг. — генеральный директор ООО Научно-производственная фирма «Техпроект» г. Дергачи Харьковская область.
2006—2007 гг. — советник председателя Харьковского облсовета.
2007—2012 гг. — председатель Дергачевской райгосадминистрации.
2010 г. — Был избран депутатом Харьковского облсовета, член постоянной комиссии по вопросам развития местного самоуправления, административно-территориального устройства, регламента и депутатской деятельности.
2012 г. — глава Дергачевского общественной организации «Будущее строим вместе». Летом 2012 Владимир Кацуба на время покинул пост головы Дергачевского района.
В октябре 2012 года избран депутатом Верховной рады Украины VII созыва по избирательному округу № 175 (Харьковская область). С февраля 2014 — член депутатской группы «Суверенная европейская Украина»..

Владимир Кацуба является членом групп по межпарламентским связям с РФ, Польшей, США, Бельгией, Британией, Ирландией, Швецией, Италией, Японией, Швейцарией, Канадой, Германией.

С ноября 2014 года по февраль 2015 года входил в состав депутатской группы «Воля народа».

Семья 
Жена — Кацуба Наталья Ивановна, коммерческий директор ООО «Восток-цемент».
Сын — Кацуба Сергей Владимирович, Народный депутат Украины Украины 7-го созыва.
Сын — Кацуба Александр Владимирович, заместитель председателя НАК «Нафтогаз».

Награды 
Награждён орденом «За заслуги» II степени

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Владимира Кацубы 
 Страница на сайте Верховной рады Украины 
 Информация на dovidka.com.ua 
 Владимир Кацуба — украинский предприниматель первого созыва
http://khrada.gov.ua/kerivnytstvo/ 

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Выпускники Харьковского университета
Персоналии:Дергачёвский район (Харьковская область)
Члены партии «Оппозиционный блок»